Константин Павлович Гавро (?—?) — русский военачальник, генерал-майор.

Биография 
Дата рождения неизвестна.

В военной службе с 1782 года. Премьер-майор — с 1792, подполковник — с 1798, полковник — с 1799, генерал-майор — с 1800 года:
 С 5 мая 1790 года служил в 71-м пехотном Белевском полку.
 С 27 февраля 1796 года служил в Севастопольском пехотном полку.
 10.09.1798−22.07.1800 — командир Севастопольского мушкетерского полка.
 22.07.1800−01.01.1801 — шеф Софийского мушкетерского полка.
 13.02.1802−04.09.1805 — шеф Фридрихсгамского гарнизонного полка.
 04.09.1805−23.11.1809 — шеф Роченсальмского гарнизонного полка.
 23.11.1809−17.01.1811 — шеф Свеаборгского гарнизонного полка.

На службе находился по октябрь 1826 года.

Дата смерти неизвестна.

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 2309; 26 ноября 1811).
 Также награждён другими орденами Российской империи.

Примечания

Ссылки 
 Гавро Константин Павлович 
 Гавро Константин Павлович

Генерал-майоры (Российская империя)